Oost-Vlieland (plaats), de enige plaats op het eiland Vlieland
 Oost-Vlieland (schip, 1962), een voormalig Nederlandse veerboot die tussen 1962 en 1983 de veerdienst tussen Harlingen en Vlieland onderhield.
 Oost-Vlieland (schip uit 1994), een voormalig Nederlandse veerboot die tussen 1994 en 2005 de veerdienst tussen Harlingen en Vlieland onderhield.